Awaz (band), een Pakistaanse band
Awaz (album), hun debuutalbum
Awaz (1978), een Pakistaanse film
Awaaz, een Hindi-film van Shakti Samanta (1984)
Awaz Television Network, een televisiezender in de Sindhi-taal